Die Saison 2008/09 der Wysschaja Liga war die 17. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 33 Mannschaften der Wysschaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in drei Konferenzen eingeteilt. Die West-Konferenz hatte mit zwölf Mannschaften einen Teilnehmer mehr als die Zentral-Konferenz mit elf Mannschaften und zwei mehr als die Ost-Konferenz mit zehn Mannschaften. Zunächst spielte jede Mannschaft sechs Mal gegen jeden Gegner innerhalb der eigenen Konferenz, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft in der West-Konferenz 66, in der Zentral-Konferenz 60 und in der Ost-Konferenz 54 betrug.

Die acht besten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für das Achtelfinale der Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wurde, während die folgenden 16 Mannschaften bereits im Playoff-Sechzehntelfinale begannen. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zentral-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Spiele um Platz 3 
Die Spiele fanden am 2. und 25. April 2009 statt.

 Neftjanik Almetjewsk - HK Dmitrov 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
 HK Dmitrov - Neftjanik Almetjewsk 2:1 (2:0, 0:1, 0:0), 1:0n. V.)

Finale 
Die Spiele fanden am 22., 23. und 26. April 2009 statt.

 Jugra Chanty-Mansijsk- MHK Krylja Sowetow Moskau 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
 Jugra Chanty-Mansijsk - MHK Krylja Sowetow Moskau 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)
 MHK Krylja Sowetow Moskau - Jugra Chanty-Mansijsk 1:2 n. V. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Weblinks 
 

2008
Eishockeysaison 2008/09